Il doppio del torneo di tennis Cologne Grand Prix 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Nick Saviano e Florin Segărceanu che hanno battuto in finale Paul Annacone e Eric Korita 6–3, 6–4.

Teste di serie 

Assente
 Pavel Složil /  Tomáš Šmíd (quarti di finale)

 Brian Gottfried /  Sandy Mayer (semifinali)
 Mark Dickson /  Frew McMillan (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Cologne Grand Prix 1983